Die Brandon Wheat Kings sind ein professionelles kanadisches Eishockeyteam aus Brandon, Manitoba, das in der Juniorenliga WHL spielt.

Geschichte 
Seit den 1940ern spielte das Team als Brandon Elks in der Manitoba Junior Hockey League. In dieser Zeit, nämlich 1949, nahm die Mannschaft auch zum ersten Mal am Finale um den  Memorial Cup, die offizielle kanadische Juniorenmeisterschaft teil. 1979, 1995 und 1996 konnten die Wheat Kings als Meister der Western Hockey League erneut die Finalrunde erreichen, ein Titelgewinn gelang ihnen jedoch nie. Seine Heimspiele trägt das Franchise inzwischen im 5.927 Zuschauer fassenden Westman Communications Group Place, dem ehemaligen Keystone Centre, aus. Bis 1969 diente die Wheat City Arena als Heimstadion, von 1969 bis 1972 spielten die Wheat Kings in der Manex Arena. Mit 125 Punkten in der Saison 1978/79 hält das Franchise noch immer den Rekord der Canadian Hockey League in einer regulären Saison.

Ein früheres Team mit dem Namen "Brandon Wheat Kings" stand bereits 1904 im Finale um den Stanley Cup, verlor dort allerdings gegen die Ottawa Senators.

Logos

Erfolge 
Divisionstitel: 13 (1976/77, 1977/78, 1978/79, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2006/07, 2009/10, 2014/15, 2015/16)
Conference-Titel: 4 (1997/98, 2004/05, 2014/15, 2015/16)
Ed Chynoweth Cup (ehemals President's Cup – Meisterschaft der WHL): 3 (1979, 1996, 2016)

Spielzeiten 

 GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Overtime-Niederlagen, SOL = Shutout-Niederlagen, P= Punkte, GF = Tore, GA = Gegentore

Bekannte ehemalige Spieler 
Verschiedene Spieler, die ihre Juniorenzeit bei den Wheat Kings verbrachten, spielten später auch in der National Hockey League. Zu ihnen gehören:

Teamrekorde 
Reguläre Saison

Individuelle Rekorde

Weblinks 
Offizielle Homepage

 
Eishockeyverein (Western Hockey League)
Gegründet 1967
Organisation (Manitoba)